Ferroviário (portugiesisch für der Eisenbahner) ist Bestandteil im Namen mehrerer Fußballvereine aus den lusophonen Ländern Angola, Brasilien und Mosambik. Der Name deutet auf einen Ursprung in der Eisenbahnindustrie hin.

Angola:
 Clube Ferroviário da Huíla – Lubango
 Ferroviário de Luanda – ehemaliger Verein aus Luanda
 Ferroviário do Huambo (ehemals Ferrovia Sport Clube de Nova Lisboa) – Huambo

Brasilien:
 Associação Ferroviária de Esportes – Araraquara, São Paulo
 CA Ferroviário – Curitiba, Paraná
 Clube Ferroviário do Recife – Recife, Pernambuco
 EC Ferroviário – Tubarão, Santa Catarina
 Ferroviário AC (AL) – Maceió, Alagoas
 Ferroviário AC (CE) – Fortaleza, Ceará
 Ferroviário EC (MA) – São Luís, Maranhão
 Ferroviário EC (PE) – Serra Talhada, Pernambuco
 Ferroviário AC (PI) – Floriano, Piauí
 Ferroviário AC (RO) – Porto Velho, Rondônia
 Operário Ferroviário EC – Ponta Grossa, Paraná

Mosambik: 
 Clube Ferroviário da Beira – Beira
 Clube Ferroviário de Maputo – Maputo
 Clube Ferroviário de Nacala – Nacala
 Clube Ferroviário de Nampula – Nampula
 Clube Ferroviário de Pemba – Pemba (Mosambik)
 Clube Ferroviário de Quelimane – Quelimane